La Route nationale 78 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 78 en Belgique
 Route nationale 78 en Estonie
 Route nationale 78 en France métropolitaine

Voir aussi